Fundado em 1950, o Moinho de Trigo Santo André foi uma importante indústria nacional de moagem de trigo, com grande tradição no mercado consumidor brasileiro. A farinha de trigo produzida era destinada tanto ao mercado doméstico quanto industrial.

Localização 
Sua localização é privilegiada na cidade de Santo André no ABC Paulista, onde permite o fácil acesso ao porto de Santos, o que torna o complexo de recepção de trigo um dos melhores do Estado de São Paulo.

Ligações externas 
 

Indústrias do Brasil

http://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/2869115/grupo-argentino-assume-operacao-do-moinho-santo-andre